Екатерина Фёдоровна Щаницына (род. 1949) — советский и российский художник в области декоративно-прикладного искусства, специалист по палехской миниатюре. Член Союза художников СССР (1975). Член-корреспондент РАХ (2007). Заслуженный художник Российской Федерации (2000).

Биография 
Родился 14 августа 1947 года в городе Котлас, Архангельской области.

С 1965 по 1970 год обучался в Палехском художественном училище. Работала художником и ведущим художником Палехских художественно-производственных мастерских Художественного фонда СССР. В дальнейшем Е. Ф. Щаницына являлась заместителем председателя государственной аттестационной комиссии по защите дипломов в Санкт-Петербургской Высшей школе народных искусств.

Наиболее известные художественные произведения Е. Ф. Щаницыной в области декоративно-прикладного искусства по  палехской миниатюре: «Матушка, что во поле пыльно?!», «Кому колечко вынется…», «Венчание», «Свадьба», «Соль на Вычегде», «Летят утки…», «Ярмарка в Палехе», «Семиг», «Крестный ход», «Пойдемте, девоньки веночки завивать». С 1972 года Е. Ф. Щаницына была участницей всероссийских и зарубежных персональных выставок в том числе в таких странах как Германия, Испания, Франция, США, Болгария и Голландия. Художественные произведения Е. Ф. Щаницыной представлены в различных музеях и галереях в том числе в Государственном Русском музее, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Плесском государственном историко-архитектурным музее-заповеднике, Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, Государственном музее палехского искусства, Ивановском областном художественном музее, в зарубежных  Страсбургском музее изобразительных искусств и Лионском музее изобразительных искусств, её произведения хранятся в частных собраниях США, Германии и Голландии.

С 1975 года Е. Ф. Щаницына являлся членом Союза художников СССР. В 2007 году избрана член-корреспондентом Российской академии художеств по Отделению декоративных искусств.

5 июня 2000 года Указом Президента России «За заслуги в области искусства» Е. Ф. Щаницыной было присвоено почётное звание Заслуженный художник Российской Федерации.

Награды 
  Заслуженный художник Российской Федерации (2000)
  Серебряная медаль РАХ (1998)

Примечания

Литература 
  Благословение: к 70-летию Екатерины Федоровны Щаницыной / составители каталога: Л. Л. Пирогова и др. - Москва : Кучково поле, 2017. — 95 с.

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Члены Союза художников СССР